Der Name Veveyse (dt. Vivisbach) bezeichnet:

 einen Bach, der in den Genfersee mündet, siehe Veveyse (Rhône)
 einen Bezirk im Kanton Freiburg, siehe Vivisbachbezirk